elektrokardiografia
 końska gonadotropina kosmówkowa